Clas Svahn – scrittore e giornalista svedese
 Ingvar Svahn – calciatore svedese, attaccante
 Linn Svahn – fondista svedese
 Oscar Svahn – filosofo svedese